Gminy w USA:
 Lemon (ang. Lemon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Lemon (ang. Lemon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming

Muzyka:
 LemON – polsko-łemkowski zespół muzyczny
 LemON – album polsko-łemkowskiego zespołu LemON (2012)
 „Lemon” – singel irlandzkiego zespołu U2 (1993)
 „Lemon” – singel amerykańskiego zespołu N.E.R.D i barbadoskiej piosenkarki Rihanny (2017)
 „Lemon” – singel japońskiego piosenkarza Kenshiego Yonezu
 Lemon Records – polska wytwórnia muzyczna